Karl Ludwig Gsur (* 5. Februar 1844 in Schottenfeld; † 13. Juli 1895 in Wien) war ein österreichischer Bildhauer und Graveur. Sein Sohn war der Genre-, Landschafts- und Porträtmaler Karl Friedrich Gsur (1871–1939).

Graveur
Bildhauer (Wien)
Person (Cisleithanien)
Geboren 1844
Gestorben 1895
Mann